Зражевская — славянская фамилия, женская форма фамилии . Зражевская, Александра Васильевна (1805—1867) — русская писательница, журналистка, переводчица.
 Зражевская, Татьяна Викторовна (род. 1992) — казахская и российская боксёрша и кикбоксерша.